Pleus steht für folgende Begriffe:

 Plèus, okzitanische Bezeichnung der französischen Gemeinde Pleaux
 Peter Pleus (* 1954), deutscher Manager